Nightcap — збірка англійської групи Jethro Tull, який був випущений 22 листопада 1993 року.

Композиції 
 First Post – 1:54
 Animelée – 1:41
 Tiger Toon – 1:36
 Look at the Animals – 5:09
 Law of the Bungle – 2:32
 Law of the Bungle Part II – 5:26
 Left Right – 5:01
 Solitaire – 1:25
 Critique Oblique – 9:03
 Post Last – 5:35
 Scenario – 3:26
 Audition – 2:34
 No Rehearsal – 5:12
 Paradise Steakhouse – 4:01
 Sealion II – 3:21
 Piece of Cake – 3:40
 Quartet – 2:45
 Silver River Turning – 4:52
 Crew Nights – 4:33
 The Curse – 3:39
 Rosa on the Factory Floor – 4:38
 A Small Cigar – 3:39
 Man of Principle – 3:57
 Commons Brawl – 3:24
 No Step – 3:38
 Drive on the Young Side of Life – 4:13
 I Don't Want To Be Me – 3:29
 Broadford Bazaar – 3:38
 Lights Out – 5:16
 Truck Stop Runner – 3:47
 Hard Liner – 3:47

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — вокал
 Баррімор Барлоу — барабани
 Джеффрі Хеммонд — бас-гітара
 Джон Еван — клавіші

Джерела 
 Nightcap  allmusic
 Nightcap disc 1  last.fm
 Nightcap disc 2  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Листопад 1993